Messiah kan syfta på

 Messias (Händel) – ett oratorium från 1742 av Georg Friedrich Händel
 Messiah Marcolin (1967–), en svensk sångare
 Messiah (musikgrupp) – ett tidigare thrash/death metal-band från Schweiz
 Messiah (spel) – ett datorspel utvecklat av Shiny Entertainment
 Messiah (TV-serie) – en brittisk kriminalserie från 2001
 Messiah College

Se även
 Messias – en titel med betydelsen "smord"/"den smorde" eller "den [gudomligt] utvalde"